Castle Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Castle Peak, Antarktis, bergstopp,

Australien 

 Toolbrunup Peak, bergstopp, Western Australia, Gnowangerup,

Hongkong 

 Castle Peak (berg i Hongkong), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar